Jméno a příjmení Milan Kolář má více nositelů:

 Milan Kolář (pedagog) (* 1953) – český politik a středoškolský pedagog, od roku 2014 náměstek primátora města Jihlavy
 Milan Kolář (lékař) (* 1964) – český lékař a mikrobiolog, od roku 2011 děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci